DGR steht als Abkürzung für:
 Dangerous Goods Regulations
 Deep Green Resistance, radikale Umweltbewegung
 Deutsche Gesellschaft für Robotik
 den Flughafen Dargaville, Neuseeland (IATA-Code)
 Distinguished Gentleman's Ride
 Powiat Górowski in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung